Fornelos de Montes är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Fornelos de Montes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fornelos de Montes är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Fornelos de Montes. Runt Fornelos de Montes är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Redondela,  km väster om Fornelos de Montes. I omgivningarna runt Fornelos de Montes växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien